Niko Bungert (Bochum, 1986. október 24. –) német labdarúgó, az 1. FSV Mainz 05 hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
 

1986-ban született személyek
Német labdarúgók
A Kickers Offenbach labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek